Wissotzky oder Wyssozki ist der slawische Familienname folgender Personen:
 Kalonymos Wissotzky (1824–1904), russischer Agronom, Philanthrop und Zionist
 Wladimir Semjonowitsch Wyssozki (1938–1980), sowjetischer Schauspieler, Dichter und Sänger

Siehe auch: 
 Visockas und Visockis, litauische Familiennamen
 Wisotzky
 Wisotzki
 Wyssozki
 Vyssotsky
 Wysocki